Adam Jaroszewski (1875-1920) – pułkownik piechoty Wojska Polskiego
 Andrzej Jaroszewski (1938-2003) – polski dziennikarz radiowy
 Grzegorz Jaroszewski (ur. 1955) – polski kolarz
 Jerzy (Jaroszewski) (1872-1923) – biskup
 Piotr Jaroszewski (ur. 1966) – polski tenisista, paraolimpijczyk  
 Stanisław Jaroszewski (XVII w.) – chorąży zakroczymski
 Szymon Jaroszewski (1890–1942) – pułkownik pożarnictwa
 Tadeusz Stefan Jaroszewski (1931-2000) – historyk sztuki
 Tadeusz M. Jaroszewski (1930-1988) – polski filozof
 Wojciech Jaroszewski (1935-1993) – polski geolog